Хатуна Калмахелидзе (; род. , г. Тбилиси) — грузинский государственный деятель, политик и дипломат, министр по исполнению наказаний и юридической помощи (21 декабря 2009 – 19 сентября 2012).

Биография 
В 2005 году окончила факультет политологии, Хантерского колледжа в Нью-Йорке. 

В 2007 году окончила факультет международных отношений Университета Джорджа Вашингтона. 

В 2004—2006 годах работала в миссии Организации Объединенных Наций . 

В 2006—2008 годах работала в международном фонде избирательных систем (IFES) Политические финансы Исследования. 

В 2008—2009 годах работала в министерстве иностранных дел Грузии

В 2009—2012 годах министр исправительных учреждений и правовой помощи Грузии 

19 сентября 2012 года подала в отставку из-за протестов, вызванных скандалом с пытками и изнасилованиями заключенных в Глданской тюрьме.

Говорит на грузинском, русском, английском , немецком и французском языках.

Примечания 
 Хатуна Калмахелидзе на Facebook

Выпускники Хантерского колледжа
Выпускники Университета Джорджа Вашингтона
Выпускники Школы международных отношений (Университет Джорджа Вашингтона)
Министры по исполнению наказаний и юридической помощи Грузии
Юристы Грузии